Meliolinaceae är en familj av svampar. Meliolinaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Meliolinaceae